En Pologne, Krzyżowniki est le nom :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Krzyżowniki, dans le powiat de Kępno ;
 du village de Krzyżowniki, dans le powiat de Poznań.